Аморе́тти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Аморетти, Карло (1741—1816) — итальянский учёный и путешественник.
 Аморетти, Мария Пеллегрина (1756—1787) — итальянский юрист.